Сона яр ( — Сона возлюбленная) или Тырноци́ пар ( - Скакуха) — армянская народная песня-пляска. Относится к виду Правильных плясок вправо.

Имела колдовской характер, с её помощью девушки пытались приворожить своих возлюбленных. Особое распространение получила в Артикском районе, в селе Покр Килиса, Александрополе (совр. Гюмри).

Вариант песни-пляски, записанный этнографом и композитором Комитасом, исполнялся на праздник Вардавар.

Исполнение

Артикский вариант 
Музыкальный размер — 2/4.

Построение танца представляет собой замкнутый круг или дугообразный ряд. Руки танцующих распростёрты, их кладут на руки соседей чуть ниже плеч.

Пляска состоит из двух частей:

 Тэтэ́в (умеренная) — для нее характерны переступания на месте и ход в правую сторону.
 Тырноци́ (скакуха) или Чапу́г (быстрая) — состоит из качающихся прыжков на месте и прыжков в правую сторону. Во время прыжков одна нога обхватывает накрест другую ногу.

Слова песни 
Песня-пляска «Сона яр» — это любовный диалог между парнем и девушкой. Мужскую партию исполняют два парня, а женскую — две девушки. Каждый участник, чередуясь, исполняет по одной строфе.

Примечания

Комментарии

Источники 

Танцы по алфавиту
Армянские народные танцы
Народные танцы
Культура Армении